La prison d'Orléans peut faire référence à plusieurs lieux de détention situés dans ou à proximité de la ville française d'Orléans (Loiret) :
 La Prison de la Tour-Neuve ;
 La Prison du Châtelet détruite en 1842 ;
 La Prison des Ursulines (1793-1896) ; 
 La maison d'arrêt d'Orléans (1896-2014) détruite en 2019 ;
 Le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran (depuis 2014).

Notes et références

Voir aussi 

 Liste des établissements pénitentiaires en France
 Prison en France

Justice dans le Loiret
Orléans
Orleans